Rosa steht für:
 Rosa (Farbe), Mischfarbe aus Weiß und Rot
 Rosa (Vorname), weiblicher Vorname
 Rosa (Familienname) (Rosà, Roša), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Rosa (Zeitschrift), interdisziplinäre Publikation für Geschlechterforschung
 Rosen, botanischer Name der Pflanzengattung
 Rosa, Garstufe beim Fleisch
 Rosa (Rebsorte), Rebsorte
 Linux Mint 17.3  Rosa, Codename der Version 17.3 von Linux Mint
 Roll out solar array, Solarmodul für die International Space Station
 Rosa Rock, Felseninsel in der Gruppe der Duroch-Inseln, Antarktis
 Kap Rosa, Kap Südgeorgiens, Südatlantik
 ROSA Tarifverbund, Tarifverbund im Landkreis Hildesheim

Rosa oder Rosà ist der Name folgender geographischer und astronomischer Objekte:
 (223) Rosa, Himmelskörper des Asteroiden-Hauptgürtels
 Krymska Rosa, Dorf in der Autonomen Republik Krim im Rajon Bilohirsk, Ukraine
 Rosà, Ort bei Vicenza in der Region Venezien, Italien
 Rosa (Alabama), Ort im US-Bundesstaat Alabama
 Rosa (Fluss) im Süden von Thüringen, Deutschland
 Rosa (Louisiana), Ort im US-Bundesstaat Louisiana
 Rosa (Mondkrater), Mondkrater
 Rosa (Nowosawodsk), Dorf in der Oblast Donezk im Rajon Nowosawodsk, Ukraine
 Rosa (Berdjansk), Dorf in der Oblast Saporischschja im Rajon Berdjansk, Ukraine
 Rosa (Sambia), Stadt in Sambia
 Rosa (Tarutyne), Dorf in der Oblast Odessa im Rajon Tarutyne, Ukraine
 Rosa (Thüringen), Gemeinde im Landkreis Schmalkalden-Meiningen in Thüringen in Deutschland
 Rosa (Tscheljabinsk), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Tscheljabinsk in Russland

Siehe auch:

 Machado de Souza Rosa
 DeRosa
 De Rosa
 De la Rosa
 La Rosa
 Madame Rosa
 Rosa Parks
 Rossa
 Roza
 Santa Rosa
 Rosas